Vadlány-lik néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vadlány-lik, a Gyenesdiási Vadlány-lik másik neve.
 Vadlány-lik, a Vadlán-lik másik neve.
 Vadlány-lik, a Vállusi Vadlán-lik másik neve.